Namo Rambe (plaats), een plaats in Indonesië
Namo Rambe (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing